Taifa, carmanyola, capsa o recipient amb tapa o tapadora per a dur-hi algun aliment o vianda
 Les Taifes de l'Àndalus foren conjunt de principats musulmans sorgits de la desfeta del Califat de Còrdova fins a la conquesta cristiana.
 Les Taifes turques d'Anatòlia foren el seguit de beilicats turcs en que quedà dividida Anatòlia arran de les invasions mongoles d'Anatòlia (ghengiskànida i timúrida).
 L'expressió regnes de taifes també s'utilitza metafòricament quan hom al·ludeix a una situació no jeràrquica en què el poder està fragmentat entre diferents persones i hi ha conflictes constants entre ells (per exemple dins d'un partit polític o en una empresa).